Antonio Gutiérrez de León
 Antonio Gutiérrez Vergara (Oriola, 1951), polític i sindicalista valencià